Bir Hakeim (oase) - oase in Libië
 Slag bij Bir Hakeim - veldslag rond Bir Hakeim, deel van de Slag bij Gazala en naamgever van onderstaand metrostation en brug
 Bir-Hakeim (metrostation) - metrostation in Parijs
 Pont de Bir-Hakeim - brug in Parijs